Ка́ган (также , ударение возможно на обоих слогах) — фамилия еврейского происхождения, идентична по происхождению фамилии  (см. статью «Коэны»).

Известные носители 
 
 Каган, Авром (Эйб Каган; 1860—1951) — издатель и редактор нью-йоркской газеты «Форвертс».
 Каган, Айзик Нисонович (1906—1958) — еврейский советский поэт, прозаик, переводчик.
 Каган, Анатолий Владимирович (род. 1950) — российский детский хирург, доктор медицинских наук, профессор; вице-губернатор Санкт-Петербурга (2000—2003).
 Каган, Бернхард (1866—1932) — немецкий шахматный деятель, издатель, журналист и меценат.
 
 Каган, Виктор Ефимович (род. 1943) — российский психолог и писатель.
 Каган, Вениамин Фёдорович (1869—1953) — российский математик и педагог.
 Каган, Джанет (урождённая Джанет Мегсон; 1945—2008) — американская писательница.
 Каган, Дональд (1932—2021) — американский историк, специалист по Древней Греции.
 Каган, Елена (род. 1960) — американский юрист, судья Верховного суда США с 2010 года.
 Каган, Елена Моисеевна (более известна под псевдонимом Елена Ржевская; 1919—2017) — русская писательница.
 Каган, Ирма Исаакович (род. 1947) — советский кинооператор.
 Каган, Кимберли (род. 1972) — американский военный историк.
 Каган, Лейб Гиршевич (более известен под фамилией Миронов; 1895—1938) — комиссар государственной безопасности 2-го ранга.
 Каган, Лиля Юрьевна (более известна под фамилией Брик; 1891—1978) — российский литератор, муза Владимира Маяковского.
 Каган, Максим Юрьевич (род. 1961) — российский физик и педагог.
 Каган, Матвей Исаевич (1889—1937) — российский философ, близкий кругу М. М. Бахтина.
 
 Каган, Наум Иосифович (1918—1963) — советский металлург, изобретатель, лауреат Ленинской премии.
 Каган, Овсей Зиновьевич (1912—1979) — актёр, народный артист РСФСР.
 Каган, Олег Моисеевич (1946—1990) — советский скрипач.
 Каган, Осаф Семёнович (более известен под фамилией Литовский; 1892—1971) — российский драматург, журналист, редактор, критик и писатель.
 Каган, Ричард Лорен
 Каган, Роберт (род. 1958) — американский журналист и политолог, историк, писатель.
 Каган, Сара Рувимовна (1885—1941) — еврейская поэтесса и прозаик.
 Каган, Соломон Соломонович (1894—1965) — советский врач-гигенист, доктор медицинских наук, профессор.
 Каган, Фанни Ильинична (1903—1990) — советский учёный-микробиолог.
 Каган, Фредерик (Ке́йган; род. 1970) — американский историк.
 Каган, Хелена (1889—1978) — первый израильский врач-педиатр.
 Каган, Шимон (род. 1942) — израильский шахматист, международный мастер (1969).
 Каган, Эля Шоломович (1909—1944) — еврейский писатель и редактор.
 Каган, Элла Юрьевна (более известна как Эльза Триоле; 1896—1970) — французская писательница.
 Каган, Юдифь Матвеевна (1924—2000) — советская и российская переводчица, дочь М. И. Кагана.
 
 Каган, Яков Михайлович (1933—2014) — доктор технических наук, профессор.

Составные фамилии 
 Гейнц-Каган, Генрих Адольфович (настоящая фамилия Каган; 1895—1937) — советский филолог, редактор.
 
 Коэн-Каган, Рахель (урождённая Рахиль Яковлевна Любарская; 1888—1982) — израильский политик и деятель сионистского движения.

См. также